

Astronomia
 4119 Miles – asteroide della fascia principale

Cinema
 Miles – film del 1997 diretto da Emiliano Corapi

Geografia
 Australia
 Miles – città del Queensland
 Stati Uniti d'America
 Miles – città della Contea di Jackson, Iowa
 Miles – città della Contea di Runnels, Texas

Onomastica
 Miles – nome proprio di persona inglese maschile

Personaggi immaginari
 Miles – personaggio del manga e anime Fullmetal Alchemist
 Miles – personaggio della serie animata Hey, Arnold!
 Miles – personaggio della serie tv Revolution, interpretato da Billy Burke
 Miles Edgeworth – personaggio della serie Ace Attorney e protagonista di Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth e Gyakuten kenji 2

Persone

Miles
Miles, pseudonimo di Antonio Piscel (1871-1947) – politico, avvocato e giornalista italiano
Alfr Miles (1884-1927) – allenatore di calcio e calciatore inglese
Anthony Miles (1989) – cestista statunitense
Austin Miles (...) – scrittore e pastore protestante statunitense
Barry Miles (1943) – scrittore britannico
Ben Miles (1966) – attore e musicista britannico
Bernard Miles (1907-1991) – attore britannico
Buddy Miles (1947-2008) – batterista, cantante e compositore statunitense
C.J. Miles (1987) – cestista statunitense
Christopher Miles (1939) – regista e sceneggiatore britannico
Darius Miles (1981) – ex cestista statunitense
David Miles (1871-1915) – attore e regista statunitense
Daxter Miles (1995) – cestista statunitense
Eddie Miles (1940) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Eustace Miles (1868-1948) – tennista britannico
Frank Miles (1852-1891) – pittore britannico
Gina Miles (1973) – cavallerizza statunitense
Herbert Miles (1850-1926) – ufficiale britannico
Isaiah Miles (1994) – cestista statunitense
Jack Miles (1942) – scrittore statunitense 
Joanna Miles (1940) – attrice statunitense
Juan Miles (1895-1981) – giocatore di polo argentino
Ken Miles (1918-1966) – pilota automobilistico e ingegnere britannico naturalizzato statunitense
Nelson Miles (1839-1925) – generale statunitense
Robert Miles (1969-2017) – compositore, produttore discografico e disc jockey italiano
Ruthie Ann Miles (1983) – attrice e mezzosoprano statunitense
Sarah Miles (1941) – ex attrice britannica
Sylvia Miles (1924-2019) – attrice statunitense
Tim Miles (1966) – allenatore di pallacanestro statunitense
Tony Miles (1955-2001) – scacchista britannico
Vera Miles (1929) – attrice statunitense

Cognomi composti
Jearl Miles-Clark (1966) – ex velocista e mezzofondista statunitense

Altro
 Miles – (lat.), milite, denota un soldato, nell'esercito romano, e, in epoca medievale, assume prevalentemente il significato di cavaliere combattente
 Miles gloriosus – commedia plautina
 Miles – nome inglese delle miglia

Pagine correlate 
Aaron Miles
John Miles
Richard Miles
Myles
Mile
Myle

Altri progetti